Alexandre Lanxade (1863-1924) : vice-amiral français ;
 Jacques Lanxade (1934- ) : amiral français, petit-fils du précédent ;
 Thibault Lanxade (1971- ) : entrepreneur français, fils du précédent.